Machias peut désigner :

Toponyme 
 l’île Machias Seal, située dans le golfe du Maine, dont la souveraineté est revendiquée par le Canada et les États-Unis.

États-Unis 
 Machias, une ville située dans le Maine ;
 Machias, une ville située dans l’État de New York ;
 Machias, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Machias, une ville située dans l’État de Washington.